Чемпіонат Вірменії з футболу 1996—1997 — 5-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Вірменії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Пюнік.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Арарат взяв участь у Кубку кубків 1997—1998 як переможець Кубку Вірменії 1996—1997.
2. Клуби Ван та Арабкір були розформовані після закінчення чеміпонату.

Позначення:

Результати 

* - Технічні поразки

Плей-оф 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 червня 1997

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Вірменії на rsssf 

1996—1997
Вірменія
Вірменія